Серия А 2014/2015 — восемьдесят третий сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 30 августа 2014 года и завершился 31 мая 2015 года. Чемпионом в 31-й раз (и четвёртый раз подряд) стал туринский «Ювентус».

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Катания», «Болонья» и «Ливорно». Их заменили «Палермо» и «Эмполи», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Серии B 2013/14, а также «Чезена», победившая в плей-офф Серии B.

Клубы-участники

Тренерские перестановки

В межсезонье

По ходу сезона

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Статистика чемпионата

Бомбардиры 

 В скобках указаны голы, забитые с пенальти.

Голевые передачи

Хет-трики

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+7):
 14/09/2014 «Интер» 7:0 «Сассуоло»
 09/11/2014 «Ювентус» 7:0 «Парма»
 Самая крупная победа гостей (+4):
 29/09/2014 «Палермо» 0:4 «Лацио»
 25/10/2014 «Эмполи» 0:4 «Кальяри»
 30/11/2014 «Кальяри» 0:4 «Фиорентина»
 Самое большое количество забитых мячей (9):
 14/09/2014 «Парма» 4:5 «Милан»
 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (7):
 14/09/2014 «Интер» 7:0 «Сассуоло»
 09/11/2014 «Ювентус» 7:0 «Парма»
 Победная серия (8): «Лацио» с 23-го по 30-й тур
 Беспроигрышная серия (20): «Ювентус» с 10-го по 29-й тур
 Серия ничьих (5): «Эмполи» с 13-го по 17-й тур
 Безвыигрышная серия (18): «Чезена» с 2-го по 19-й тур
 Серия поражений (6): «Парма» с 4-го по 9-й тур
 Серия матчей без пропущенных голов (5): «Ювентус» с 1-го по 5-й тур
 Серия матчей без забитых голов (4):
 «Сассуоло» с 2-го по 5-й тур
 «Аталанта» с 3-го по 6-й тур
 «Палермо» с 25-го по 28-й тур

См. также 
 Чемпионат Италии по футболу 2014/2015 (Серия B)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2014/2015
Италия
Футбол в Италии в сезоне 2014/2015